Илья Григорьевич Иофф (25 июня 1897—7 апреля 1953) — один из ведущих паразитологов первой половины XX столетия, лауреат Сталинской премии.

Биография 
Родился в семье Григория Осиповича Иоффа и его жены Марии Яковлевны.
В 1916 г. окончил Саратовское коммерческое училище, а в 1922 г. — медицинский факультет Саратовского государственного университета.
В 1919—1920 годы работал в эпидемических госпиталях Красной Армии на восточном и южном фронтах гражданской войны, в клинике инфекционных болезней и в больнице лаборантом.
С 1922 по 1928 годы работал в клиниках Саратовского университета ординатором, затем ассистентом и в протозоологическом отделе института «Микроб».
В 1928—1934 годы работал заведующим паразитологическим отделом Ростовского микробиологического института. С 1934 г. — заведующий паразитологическим отделом Ставропольской противочумной станции, а затем — Научно-исследовательского противочумного института Кавказа и Закавказья. С 1942 по 1944 год работал по заданию Наркомздрава в Киргизии. В 1939 году утвержден в ученой степени доктора биологических наук, а в 1946 г. — в звании профессора (по специальности паразитология).

Семья 
Жена — Магдалина Петровна Покровская (1901—1980), бактериолог

Таксоны, описанные в честь И. Г. Иоффа 

 Amalaraeus andersoni ioffi (Darskaya, 1949)
 Catallagia ioffi Scalon, 1950
 Ceratophyllus (Emmareus) igii Darskaya et Schiranovich, 1971
 Dorcadia ioffi Smit, 1953
 Igioffius Smit, 1983
 Ioffiana Goncharov, 1992 (подрод рода Chaetopsylla)
 Nearctopsylla (Beringiopsylla) ioffi Sychevsky, 1950
 Paraneopsylla ioffi Tiflov, 1937
 Rhadinopsylla (Actenophthalmus) ioffi Wagner, 1930

Таксоны, описанные И. Г. Иоффом 

 Aenigmopsylla Ioff, 1950
 Amalaraeus Ioff, 1936
 Amalaraeus arvicolae (Ioff, 1948)
 Amalaraeus dissimilis syrt (Ioff, 1946)
 Amalaraeus penicilliger vallis (Ioff, 1946)
 Amphipsylla argoi Ioff, 1946
 Amphipsylla asiatica Ioff, 1928
 Amphipsylla kalabukhovi Ioff et Tiflov, 1939
 Amphipsylla kuznetzovi deminuta Ioff et Tiflov, 1939
 Amphipsylla marikovskii Ioff et Tiflov, 1939
 Amphipsylla parthiana Ioff, 1950
 Amphipsylla phaiomydis Ioff, 1946
 Amphipsylla schelkovnikovi irana Ioff, 1946
 Amphipsylla sibirica orientalis Ioff, 1946
 Amphipsylla transcaucasica Ioff, 1953
 Amphipsylla vinogradovi Ioff, 1928
 Beringiopsylla Ioff, 1950
 Callopsylla (Callopsylla) caspia (Ioff et Argyropulo, 1934)
 Callopsylla (Callopsylla) saxatilis (Ioff et Argyropulo, 1934)
 Callopsylla (Geminopsylla) gemina (Ioff, 1946)
 Catallagia dacenkoi Ioff, 1940
 Ceratophyllus (Ceratophyllus) enefdeae Ioff, 1950
 Ceratophyllus (Ceratophyllus) avicitelli Ioff, 1946
 Ceratophyllus (Monopsyllus) sciurorum asiaticus Ioff, 1936
 Chaetopsylla (Chaetopsylla) alia Ioff, 1946
 Chaetopsylla (Chaetopsylla) dogieli Ioff, 1950
 Chaetopsylla (Chaetopsylla) zibellina Ioff, 1946
 Chaetopsylla (Achaetopsylla) mirabilis Ioff et Argyropulo, 1934
 Citellophilus tesquorum altaicus (Ioff, 1936)
 Citellophilus tesquorum ciscaucasicus (Ioff, 1936)
 Citellophilus tesquorum transvolgensis (Ioff, 1936)
 Citellophilus trispinus (Wagner et loff, 1926)
 Citellophilus transcaucasicus (Ioff et Argyropulo, 1934)
 Conothobius Ioff, 1950
 Coptopsylla (Coptopsylla) bondari Ioff, 1946
 Coptopsylla (Coptopsylla) lamellifer dubinini Ioff, 1950
 Coptopsylla (Coptopsylla) lamellifer rostrata Ioff et Tiflov, 1934
 Coptopsylla (Coptopsylla) trigona Ioff, 1946
 Coptopsylla (Macrocoptopsylla) macrophthalma Ioff, 1950
 Corrodopsylla birulai Ioff, 1928
 Ctenocephalides caprae Ioff , 1953
 Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) bifurcus Ioff, 1940
 Ctenophthalmus (M.) chionomydis Ioff et Rostigayev, 1950
 C. (Palaeoctenophthalmus) acuminatus Ioff et Argyropulo, 1934
 Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) arvalis Wagner et Ioff, 1926
 Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) breviatus Wagner et Ioff, 1926
 Ctenophthalmus (Spalacoctenophthalmus) gigantospalacis Ioff, 1929
 Ctenophthalmus (E.) congeneroides truncus Ioff et Scalon, 1950
 Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) golovi Ioff et Tiflov, 1930
 Ctenophthalmus (Paractenophthalmus) dolichus bair Ioff, 1940
 Ctenophthalmus (Paractenophthalmus) dolichus idae Ioff, 1940
 Ctenophthalmus (Paractenophthalmus) dolichus kysyl Ioff, 1953
 Ctenophthalmus (Paractenophthalmus) dolichus quadrinus Ioff, 1953
 Ctenophthalmus (Paractenophthalmus) dolichus ursat Ioff, 1953
 Ctenophthalmus (Paractenophthalmus) dolichus ustjurt Ioff, 1940
 Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) pollex Wagner et Ioff, 1926
 Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) schuriscus Ioff, 1940
 Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) schuriscus hypanis Ioff, 1950
 Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) schuriscus riciensis Ioff, 1953
 Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) teres Ioff et Argyropulo, 1934
 Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) wagneri krym Ioff, 1953
 Ctenophyllus (Ochotonobius) rufescens Ioff, 1946
 Ctenophyllus (Conothobius) conothoae Ioff, 1946
 Frontopsyla (Frontopsylla) caucasica Ioff et Argyropulo, 1934
 Frontopsylla Wagner et Ioff, 1926
 Echidnophaga popovi Ioff et Argyropulo, 1934
 Frontopsylla Wagner et Ioff, 1926
 Frontopsyla (Frontopsylla) caucasica Ioff et Argyropulo, 1934
 Frontopsyla (Frontopsylla) caucasica koksu Ioff, 1946
 Frontopsylla (Frontopsylla) glabra Ioff, 1946
 Frontopsylla (Frontopsylla) humida pilosa Ioff, 1946
 Frontopsylla (Frontopsylla) semura Wagner et Ioff, 1926
 Frontopsylla (Frontopsylla) wagneri Ioff, 1928
 Frontopsylla (Orfrontia) cornuta Ioff, 1946
 Frontopsylla (Orfrontia) frontalis baikal Ioff, 1946
 Frontopsylla (Orfrontia) frontalis dubiosa Ioff, 1946
 Hystroceras Ioff et Scalon, 1950
 Ischnopsyllus (Ischnopsyllus) plumatus Ioff, 1946
 Leptopsylla (Leptopsylla) putoraki Ioff, 1950
 Leptopsylla (Pectinoctenus) pamirensis (Ioff, 1946)
 Leptopsylla (Pectinoctenus) pavlovskii Ioff, 1928
 Macrocoptopsylla Ioff, 1953
 Mafrontia Ioff, 1909
 Mesopsylla hebes dampfi Wagner et Ioff, 1926
 Mesopsylla tuschkan Wagner et Ioff, 1926
 Mesopsylla tuschkan kochkor Ioff, 1950
 Mesopsylla tuschkan shikho Ioff, 1950
 Myoxopsylla (Miriampsylla) jordani Ioff, Argyropulo, 1934
 Neopsylla abagaitui Ioff, 1946
 Neopsylla bactriana Ioff, 1953
 Neopsylla galea Ioff, 1946
 Neopsylla hissarica Ioff et Sosnina, 1950
 Neopsylla pleskei Ioff, 1928
 Neopsylla pleskei ariana Ioff, 1946
 Neopsylla pleskei armeniaca Ioff et Argyropulo, 1934
 Neopsylla pleskei orientalis Ioff et Argyropulo, 1934
 Neopsylla pleskei rossica Ioff et Argyropulo, 1934
 Nosopsyllus (Gerbillophilus) abramovi (Ioff, 1946)
 Nosopsyllus (Gerbillophilus) monstrosus vlasovi (Ioff, 1937)
 Nosopsyllus (Gerbillophilus) turkmenicus (Vlasov et Ioff, 1937)
 Nosopsyllus (Gerbillophilus) turkmenicus altisetus (Ioff, 1950)
 Nycteridopsylla (Eptescopsylla) calceata Ioff et Labunets, 1953
 Nycteridopsylla (Eptescopsylla) trigona Ioff et Labunets, 1953
 Ochotonobius Ioff, 1950
 Ophthalmopsylla Wagner et Ioff, 1926
 Ophthalmopsylla (Ophthalmopsylla) kukuschkini Ioff, 1928
 Ophthalmopsylla (Ophthalmopsylla) volgensis (Wagner et Ioff, 1926)
 Ophthalmopsylla (Ophthalmopsylla) volgensis extrema Ioff et Scalon, 1953
 Ophthalmopsylla (Ophthalmopsylla) volgensis kirgisiensis Ioff, 195
 Ophthalmopsylla (Cystipsylla) kasakiensis Ioff, 1929
 Orfrontia Ioff, 1946
 Oropsylla Wagner, Ioff, 1926
 Oropsylla idahoensis ilovaiskii Wagner et Ioff, 1926
 Oropsyllinae Ioff, 1936
 Palaeopsylla osetica Ioff, 1953
 Palaeopsylla sinica Ioff, 1953
 Palaeopsylla vartanovi Ioff, 1950
 Paradoxopsyllinae Ioff, 1936
 Paradoxopsyllus hesperius Ioff, 1946
 Paradoxopsyllus integer Ioff, 1946
 Paradoxopsyllus microphthalmus Ioff, 1946
 Paraneopsylla dampfi Ioff, 1946
 Peromyscopsylla tikhomirovae (Ioff, 1946)
 Phaenopsylla kopetdag Ioff, 1946
 Phaenopsylla tiflovi Ioff, 1950
 Profrontia Ioff, 1946
 Ralipsylla Ioff, 1946
 Rhadinopsylla (Actenophthalmus) acuminata Ioff et Tiflov, 1946
 Rhadinopsylla (Actenophthalmus) aspalacis Ioff et Tiflov, 1946
 Rhadinopsylla (Actenophthalmus) concava Ioff et Tiflov, 1946
 Rhadinopsylla (Actenophthalmus) dahurica tjanschan Ioff et Tiflov, 1946
 Rhadinopsylla (Ralipsylla) li murium Ioff et Tiflov, 1946
 Rhadinopsylla (Ralipsylla) li transbaikalica Ioff et Tiflov, 1947
 Rhadinopsylla (Ralipsylla) li ventricosa Ioff et Tiflov, 1946
 Rhadinopsylla (Actenophthalmus) pilosa Ioff et Tiflov, 1946
 Rhadinopsylla (Actenophthalmus) rothschildi Ioff, 1940
 Rhinolophopsylla unipectinata turkestanica Ioff, 1953
 Rostropsylla Wagner et Ioff, 1926
 Stenoponia ivanovi Ioff et Tiflov, 1934
 Stenoponia formozovi Ioff et Tiflov, 1934
 Stenoponia singularis Ioff et Tiflov, 1935
 Stenoponia suknevi Ioff et Tiflov, 1934
 Stenoponia vlasovi Ioff et Tiflov, 1934
 Corrodopsylla birulai Ioff, 1928
 Typhlocallopsylla Ioff, 1936
 Wagnerina Ioff et Argyropulo, 1934
 Wagnerina schelkovnikovi Ioff et Argyropulo, 1934
 Wagnerina tecta Ioff, 1946
 Wagnerina tuvensis Ioff et Scalon, 1953
 Xenopsylla conformis dipodis Ioff, 1953
 Xenopsylla gerbilli caspica Ioff, 1950
 Xenopsylla magdalinae Ioff, 1935
 Xenopsylla nesokiae Ioff, 1946
 Xenopsylla nuttalli Ioff, 1930
 Xenopsylla persica Ioff, 1946
 Xenopsylla skrjabini Ioff, 1930

Основные работы 
 Иофф И. Г. Вопросы экологии блох в связи с их эпидемиологическим значением. Пятигорск, 1941, — 212 с.
 Иофф И. Г. Aphaniptera Киргизии. — М.: Изд-во АМН СССР. 1949. — 212 с.
 Иофф И. Г., Микулин М. А., Скалон О. И. Определитель блох Средней Азии и Казахстана. — М.: Медицина,1965. — 370 с.
 Иофф И. Г., Скалон О. И. Определитель блох Восточной Сибири, Дальнего Востока и прилежащих районов. — М.: Медгиз, 1954.- 275 с.
 Иофф И. Г., Тифлов В. Е. Пособие для определения блох (Aphaniptera) Юго-Востока европейской части СССР. Саратов: Саратовское книжное издательство, 1938. — 116 с.
 Иофф И. Г., Тифлов В. Е. Определитель Афаниптера (Suctoria -Aphaniptera) Юго-Востока СССР. — Ставрополь, 1954. — 201 с.

Литература 
 Газета «Ставропольская правда» № 85 (5232), 10 апреля 1953 г. (Некролог И. Г. Иоффа).
 Газета «Медицинский работник» № 32 (1152), 21 апреля 1953 г. (Некролог И. Г. Иоффа).
 Дарская Н. Ф. Материалы к биографии Ильи Григорьевича Иоффа. // Труды Армянской противочумной станции. 1964. вып. 3. С. 505—533.
 Дарская Н. Ф. Илья Григорьевич Иофф (к 100-летию со дня рождения) // Занимательные очерки о деятельности и деятелях Противочумной системы России и Советского Союза. Вып. 4. М.: Информатика. 1996. С. 111—205.
 Жовтый И. Ф., Тифлов В. Е. Советский паразитолог И. Г. Иофф и его исследования по Сибири и Дальнему Востоку. // Известия Иркутского государственного научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Улан-Удэ, 1958. 17.
 Лабунец Н. Ф., Вклад И. Г. Иоффа в эпизоотологию чумы (1897—1953) // Занимательные очерки о деятельности и деятелях Противочумной системы России и Советского Союза. Вып. 5. М.: Информатика. 1997. C. 210—224.
 Cергиев П. Г., Жданов В. М., Беклемишев В. Н., и др. Илья Григорьевич Иофф // Мед. паразитология и паразитарные болезни. 1953. Вып 4. С. 352—353.
 Тифлов В. Е., Дарская Н. Ф., Скалон О. И. Профессор Илья Григорьевич Иофф // Труды Научно-исследовательского противочумного института Кавказа и Закавказья. Ставрополь: Ставропольское книжное издательство. Вып. 1. 1956. С. 9-28.
 Формозов А. Н. Памяти И. Г. Иоффа. // Эктопаразиты. М.: Издательство Московского университета, 1956. Вып. 3. С. 2-20.
 Olpp G. Hervorragende Tropenarzte in Wort und Bild. Munchen, 1932. — S. 190, Taf. XXXII.
 Warchalewsky E. Wspomnienie o prof. dr. llii G. Ioffie. // Wiadomosci Parazytologicczne. Rok III, Warszawa, 1957.

Примечания 

Паразитологи СССР
Энтомологи СССР
Энтомологи России
Авторы зоологических таксонов
Лауреаты Сталинской премии